Эдмунд Уильям Бьюри (; ,  — ) — британский игрок в рэкетс, призёр летних Олимпийских игр.

Бьюри участвовал в парном турнире по рэкетсу на летних Олимпийских играх 1908 в Лондоне. В паре с Сесилом Браунингом они сразу вышли в финал, но проиграли Вейну Пеннеллу и Джону Джейкобу Астору и заняли второе место.

Ссылки 
 Эдмунд Бьюри на sports-reference.com  

Персоналии по алфавиту
Игроки в рэкетс Великобритании
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1908 года
Игроки в рэкетс на летних Олимпийских играх 1908 года